Nicole (film), een Amerikaanse film uit 1978
Nicole (plaats), een gemeente in het Franse departement Lot-et-Garonne
Nicole (voornaam), een meisjesnaam
Nicole (Duits zangeres), Nicole Hohloch (artiestennaam: Nicole), een Duitse zangeres
Nicole (Chileense zangeres), Denisse Lillian Laval Soza (artiestennaam: Nicole), een Chileense zangeres